ТГХ — многозначная аббревиатура:
 ТГХ — толугидрохинон
 ТГХ — тетрагидрохинолин

См. также 
 ТГХВ — термогазохимическое воздействие
 ТГХО — термогазохимическая обработка
  — аббревиатура латиницей